

Astronomia 
 2602 Moore – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Irlanda
 Baia di Moore – insenatura sulla costa del Clare
 Regno Unito
 Moore – parrocchia civile del Cheshire
 Stati Uniti d'America
 Moore – area non incorporata della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Moore – città della Contea di Butte, Idaho
 Moore – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Moore – città della Contea di Fergus, Montana
 Moore – città della Contea di Cleveland, Oklahoma
 Moore – township della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Moore – census-designated place della Contea di Frio, Texas

Persone

Personaggi 
 Sly Moore – personaggio della saga di Guerre stellari
 Arthur Moore – radioamatore che ha intercettato dal Galles la richiesta di soccorso del Titanic prima ancora che fosse diffusa in Europa la notizia del naufragio

Altro 
 Moore – costruttore statunitense di automobili da competizione
 Legge di Moore – in informatica, osservazione empirica formulata da Gordon Moore
 Macchina di Moore – in informatica, un tipo di automa a stati finiti

Pagine correlate 
 Henry Moore (disambigua)
 Patrick Moore
 Ray Moore
 Terry Moore
 Thomas Moore (disambigua)